«Тимиря́зевская» — конечная станция Московского монорельса. Следующая станция на линии — «Улица Милашенкова». Находится на территории Бутырского района Северо-Восточного административного округа города Москвы. Переход на станцию  Серпуховско-Тимирязевской линии.

История 
Строительство станции началось в апреле-мае  года, когда на пути монорельса было снесено служебное здание Мосметростроя.

20 ноября  года линия монорельса начала работать в «экскурсионном режиме». На линии работало 2 состава, интервал движения — 30 минут, время работы — с 10:00 до 16:00, посадка осуществлялась только на станции «Улица Сергея Эйзенштейна», выход на любой станции.

Для входа пассажиров станция была открыта 29 ноября  года. С июля  года в связи с продлением времени работы монорельса был введён новый режим работы станции: с 7:50 до 20:00.

С 10 января  года по 22 января  года Московский монорельс работал в режиме городского общественного транспорта, станция была открыта для входа и выхода пассажиров с 6:50 до 23:00.

С 23 января  года с возвращением экскурсионного режима станция открыта для пассажиров с 7:50 до 20:00.

Вестибюли, пересадки и окрестности

Вестибюли, входы и выходы 
Станция имеет один вестибюль с западной стороны платформы. Вестибюль оборудован двумя кассами, четырьмя турникетами на вход (включая один специальный у дежурного и один багажный) и двумя турникетами на выход (один из которых — багажный). На нижнем уровне станции находится ряд служебных помещений. В вестибюле имеется медпункт. С восточной стороны станции имеются отдельные входы к лифту для инвалидов и пожарной лестнице.

К западному торцу платформы, находящейся на втором уровне, ведёт трёхленточный поэтажный эскалатор со стеклянными балюстрадами. В восточном торце платформы находится служебное помещение для дежурного по станции и проходы к лифту для спуска и подъёма инвалидных колясок и пожарной лестнице.

Пересадки 
В 50 метрах от станции расположены станция метро «Тимирязевская» Московского метрополитена и платформа Тимирязевская Савёловского направления Московской железной дороги.

Возможна бесплатная пересадка между станцией «Тимирязевская» МЦД-1 и станцией «Тимирязевская» метрополитена и монорельса.

Объекты вблизи станции 
От станции можно пройти к Дмитровскому шоссе (150 м), улицам Яблочкова и Фонвизина (100 м).

В непосредственной близости от станции находятся:

 молл «Депо» (включая супермаркет «Пятёрочка» и ресторан «Му-му»);
 ТЦ «Тимирязевский»;
 конечная автобусная станция «Ст. м. „Тимирязевская“» («Ул. Яблочкова»);
 компания «АСВТ».

Наземный общественный транспорт

Станция в цифрах 
 Код станции — 200.
 Станция открывается в 8 часов 00 минут, станция закрывается для входа пассажиров в 20 часов 00 минут.

Техническая характеристика 
Конструкция станции — надземная с островной платформой, сооружена на эстакаде по индивидуальному проекту. Организация-проектировщик: ОАО «Метрогипротранс». Длина платформы: 40,150 м, ширина платформы: 9,550 м.

Оформление 
Платформа закрыта от осадков трёхсводчатым металлическим навесом, который поддерживается шестью парами опор по оси станции. Пути с внешних сторон открыты, имеются лишь небольшие технические сетчатые металлические балконы с перилами. В середине платформы сооружена металлоконструкция с названием станции и указателями, в нижней части которой находится прямоугольная деревянная скамья со спинкой.

Путевое развитие 
На станции имеется разворотная петля и стрелка оборотного типа с тупиковым путём для отстоя аварийного или резервного состава.

Фотографии

См. также 
 Список станций Московского метрополитена
 2004 год в истории метрополитена

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт ОАО «Московские монорельсовые дороги».
 Московская монорельсовая транспортная система на сайте «Метрострой».
 Фотографии ММТС на сайте «The Monorail Society».

Наземные открытые станции
Бутырский район
Московский монорельс